Bagnolo ist der Name mehrerer Orte in Italien:

 Bagnolo Cremasco in der Provinz Cremona (Lombardei)
 Bagnolo del Salento in der Provinz Lecce (Apulien)
 Bagnolo di Po in der Provinz Rovigo (Venetien)
 Bagnolo in Piano in der Provinz Reggio Emilia (Emilia-Romagna)
 Bagnolo Mella in der Provinz Brescia (Lombardei)
 Bagnolo Piemonte in der Provinz Cuneo (Piemont)
 Bagnolo San Vito in der Provinz Mantua (Lombardei)
 Bagnolo (Santa Fiora) (Ortsteil) in der Provinz Grosseto (Toskana)